Besançon steht für:

 Besançon, Stadt im Département Doubs, Frankreich 

Personen:
 Alain Besançon (* 1932), französischer Historiker
 Fernand Besançon (1897–1956), französischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Bezançon
 Bezençon